Mistrzostwa Świata U-19 w unihokeju kobiet i mężczyzn – międzynarodowy turniej Unihokeja organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF). W 2001 roku po raz pierwszy zorganizowano turniej mężczyzn, natomiast w 2004 roku rozpoczęto zmagania u kobiet. 

W 2003 roku męskie kategoria szesnaście reprezentacji zostało podzielonych na dwie grupy. Najlepsze osiem (Dywizja A) rywalizowało o mistrzostwo świata. Pozostałe osiem (Dywizja B) grało dla awans do Mistrzostw Świata Elity 2005.
Obecna formuła mistrzostw świata przewiduje udział 8 zespołów w grupie mistrzowskiej (elita), 8 zespołów w B Dywizji.

Mężczyźni U19

Rezultaty

Tabela medalowa

Tabela szczegółowa

Kobiety U19

Rezultaty

Tabela medalowa

Tabela szczegółowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju